Михаи́л Вячесла́вович Га́бышев (2 января 1990) — казахстанский футболист, защитник клуба «Астана» и сборной Казахстана. Двухкратный чемпион Казахстана.

Карьера

Клубная 
Начал карьеру в клубе «Восток». В 2012 году перешёл в «Шахтёр» Караганда. В межсезонье команда хотела усилиться легионером, играющим на позиции Габышева, но посчитала, что подписание молодого казахстанца более выгодно для клуба. В январе 2018 года стал игроком "«Тобола».

В сборной 
Сыграл 2 матча за молодёжную сборную Казахстана на Кубке Содружества 2012.

Достижения 
 «Восток»
 Победитель Первой лиги Казахстана (1): 2010

 «Шахтёр» (Караганда)
 Чемпион Казахстана (1): 2012
 Обладатель Кубка Казахстана (1): 2013
 Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2013

 «Атырау»
 Финалист Кубка Казахстана: 2019

 «Астана»
 Чемпион Казахстана (1): 2022.

Статистика 

 *  В чемпионате Казахстана 2013 в 14 играх забил 3 гола, но мячи, забитые в игре 20 тура против «Ордабасы», аннулированы.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Шахтёр» Караганда
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Астана» (2009)